Мы́сливечек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Мысливечек, Йозеф (1737—1781) — чешский композитор.
 Мысливечек, Мартин (род. 1950) — чешский гитарист.
 Мысливечек, Ярослав (род. 1908) — чехословацкий гребец.